Leatherman puede hacer referencia a:
 Leatherman, empresa de herramientas estadounidense;
 Leatherman (vagabundo), famoso vagabundo en Estados Unidos de origen desconocido.